Петрушов:
 Петрушов — село в Нересницкой сельской общине Тячевского района Закарпатской области Украины.
 Петрушов, Илья Сергеевич (род. 1994) — российский волейболист.

 Петрушова, Ирина Альбертовна (род. 1965) — казахстанский журналист.